Velle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Velle-le-Châtel, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Velle-sur-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,